Повалихино — название населённых пунктов в России:
 
 Повалихино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Повалихино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Повалихино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Повалихино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.